De Oostenrijkse voetbalbeker 2004/05 (Duits: ÖFB Cup 2004/05) was de 71ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 14 september 2004 met de eerste ronde en eindigde met de finale op woensdag 1 juni 2005 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Wolfgang Sowa. Aan het toernooi deden 82 clubteams mee. De deelnemers aan de verschillende Europese toernooien (Grazer AK, Austria Wien, FC Pasching en Rapid Wien) hadden een bye voor de eerste twee ronden en stroomden pas in de achtste finales in.

Uitslagen

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 2004/05
Oostenrijks voetbalelftal in 2004
Oostenrijks voetbalelftal in 2005

2005
Bekervoetbal 2004/05